Toponímia:
 Elmore (Alabama)
 Elmore (Minnesota)
 Elmore (Ohio)
 Elmore (Vermont)
 Elmore City, població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Miscel·lània:
 Elmore (automobilisme), fabricant estatunidenc de cotxes ja desaparegut 
 Frank Elmore Ross (1874 – 1960), astrònom i físic estatunidenc